Отборочный турнир Кубка африканских наций 2021 проходил с 9 октября 2019 года по 30 марта 2021 года.

Формат турнира 
В отборочном турнире принимали участие 52 команды, включая уже отобравшуюся в финальную часть сборную Камеруна. От участия отказались команды Сомали и Эритреи. Остальные команды были разделены на пять корзин в соответствии с рейтингом ФИФА на июнь 2019 года.

Восемь слабейших команд провели между собой по две игры. Четыре победителя предварительного раунда присоединились к остальным участникам отборочного турнира. Команды разбиты на 12 групп, победители и вторые команды которых вышли в финальную часть.

Результаты игр

Предварительный раунд 

|}

 выиграл 5:4 в серии послематчевых пенальти и вышел в следующий раунд.

 выиграл 3:1 по сумме двух матчей и вышел в следующий раунд.

 выиграли 5:2 по сумме двух матчей и вышли в следующий раунд.

 выиграла 3:2 в серии послематчевых пенальти и вышла в следующий раунд.

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Примечания 

Кубок африканских наций 2021